Агроном — професія сільськогосподарського робітника
 Агроном — село, Тайиншинський район, Північно-Казахстанська область, Казахстан